Хайле Селассіє I, Ха́йле Села́ссіє I (амхарською ім'я означає «Сила Трійці»; 23 липня 1892 — 27 серпня 1975), до коронації — рас (принц) Тефері Меконнін. 
 Ама Селассіє I, Ама Селассіє (27 липня 1916 — 17 лютого 1997) — останній правлячий монарх Ефіопії. 
 Фікре Селассіє Вогдересс (амх. ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ, нар. 13 липня 1941) — прем'єр-міністр Ефіопії з 10 вересня 1987 року по 8 листопада 1989 року.
 Теодор Гебре Селассіє, Теодо́р Ге́бре Села́ссіє (чеськ. Theodor Gebre Selassie, нар. 24 грудня 1986, Требич) — чеський футболіст, захисник бременського «Вердера».